

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fiq“ beginnt.

Fiq 



Fiqu 
 Fiquet, Marie-Hortense (1850–1922), französisches Malermodell, Ehefrau und Modell von Paul Cézanne
 Fiquet, Tiphanie (* 2000), französische Tennisspielerin